Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Michigan, nach dem US-Bundesstaat Michigan:

 USS Michigan (1844), eine Fregatte, in Dienst von 1844 bis 1912, 1905 umbenannt in USS Wolverine
 USS Michigan (BB-27), ein Schlachtschiff der South-Carolina-Klasse, in Dienst von 1910 bis 1922
 USS Michigan (SSGN-727), ein U-Boot der Ohio-Klasse, in Dienst seit 1982

Michigan